Tovariaceae – monotypowa rodzina roślin należąca do rzędu kapustowców. Obejmuje rodzaj Tovaria Ruiz et Pavon, Prodr. 49. Oct 1794 z dwoma gatunkami występującymi w górskich lasach tropikalnych w Ameryce Środkowej (na północ sięgając po Meksyk i Jamajkę) i północno-zachodniej części Ameryki Południowej (wzdłuż Andów sięgają na południu do Boliwii).

Morfologia 
 Pokrój Byliny i wątłe krzewy o pędach prosto wzniesionych lub rozpościerających się, osiągające od 1 do 3 m wysokości.
 Liście Skrętoległe, trójlistkowe, z drobnymi przylistkami. Listki niemal siedzące, całobrzegie. 
 Kwiaty Obupłciowe i promieniste, skupione są w długich, zwisających groniastych kwiatostanach wyrastających ze szczytów pędów. Kwiaty (6-)8(-9)-krotne, z taką samą liczbą działek kielicha, płatków korony, pręcików i słupków. Działki i płatki wolne. Pręciki o nitkach owłosionych, z umieszczonym dyskiem miodnikowym u ich podstawy. Zalążnia górna, jednokomorowa lub podzielona na 4, 6 lub 8 komór z kilkoma rzędami zalążków. Słupki bardzo krótkie, tęgie, zwieńczone podzielonym znamieniem o 6–8 rozpostartych, ciemnych łatkach. 
 Owoce Jagody z trwałymi znamionami. Nasiona zawierają cienką warstwę bogatego w oleje bielma.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina przedstawiana w politomii z takimi rodzinami jak: kaparowate, kapustowate i rezedowate w obrębie rzędu kapustowców. 

 Podział systematyczny 
 Tovaria Ruiz et Pavon, Prodr. 49. Oct 1794
 Tovaria diffusa (Macfad.) Fawc. & Rendle
 Tovaria pendula Ruiz & Pav.

Przypisy 

Kapustowce